Sosiopsila är ett släkte av tvåvingar. Sosiopsila ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Sosiopsila